Ferula jaeskeana är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke. Ferula jaeskeana ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
jaeskeana